Белошкино — деревня в Дновском районе Псковской области, Искровская волость
 Белошкино — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположен в деревне Белошкино в Дновском районе Псковской области